Науйокс:
 Науйокс, Альфред (1911—1966) — штурмбаннфюрер СС, офицер разведки Третьего рейха.
 Науйокс, Ноа (род. 2002) — нидерландский футболист.